Кáпсула (від  — скринька, коробочка, банка є зменшеною формою від capsa — вмістище, футляр, скриня) — оболонка.

 капсула (анатомія)
 капсула (фармація)
 капсула бактерій
 часова капсула (лист в майбутнє)
 рятувальна капсула

Посилання 
 Ізборник (історія, мовознавство, літературознавство)  - там Етимологічний словник української мови: В 7 т., т. 2 / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1983 — ...
 Словник іншомовних слів